

Cinema 
The Revenant – film del 2009 diretto da Kerry Prior
Revenant - Redivivo (The Revenant) – film del 2015 diretto da Alejandro González Iñárritu

Fumetti 
The Revenant – fumetto del 2008 ideato da Shannon Eric Denton e Keith Giffen

Letteratura 
The Revenant – romanzo del 2002 scritto da Michael Punke

Pagine correlate 
Les Revenants (disambigua)
Revenant (disambigua)